Спиро Иванов Гологанов е български лекар.

Биография 
Спиро Гологанов е роден в 1880 година във валовищкото село Крушево, което тогава е в Османската империя, днес Ахладохори, Гърция. Произхожда от големия род Гологанови и е син на възрожденеца Иван Гологанов.
Участва в Първата световна война като запасен санитарен поручик, дружинен лекар в 6-а пехотна дивизия, 3-ти пехотен полк. За бойни отличия и заслуги през войната е награден с ордени „За военна заслуга“, V степен и „За храброст“, IV степен.

Загива в 1917 година в Прилеп където и погребан.

Родословие

Бележки 

Български лекари от Македония
Български военни дейци от Първата световна война
Родени в Крушево (Валовищко)
Български поручици
Български офицери от Македония
Носители на орден „За храброст“ IV степен
Носители на орден „За военна заслуга“
Загинали през Първата световна война
Починали в Прилеп
Гологанови